Un trouble de l'excitation sexuelle est caractérisé par un manque ou une absence de désir sexuel et de fantasme lors ou en dehors d'une activité sexuelle ou d'une situation qui doit normalement et habituellement sexuellement exciter un individu. Ce trouble est classifié dans le DSM-IV. Ce trouble ne doit pas être confondu avec l'hypersexualité.

Il existe plusieurs raisons, incluant certains troubles mentaux, tels que la dépression, l'abus substantiel, d'autres conditions médicales ou physiques, ou une forme de malnutrition chez un individu. Le manque d'excitation sexuelle peut être dû à un manque général de désir sexuel. 

Ce terme est surtout utilisé pour caractériser un trouble sexuel chez la femme, alors que le terme impuissance sexuelle (ou dysfonction érectile) est utilisé pour caractériser un trouble sexuel chez les hommes.

Signes et symptômes 
Chez les femmes, les symptômes incluent :
 Incapacité persistante ou répétée à atteindre, ou à maintenir jusqu'à l'accomplissement de l'acte sexuel, une activité sexuelle adéquate (lubrification)
 Perturbation à l'origine d'une souffrance marquée ou de difficultés interpersonnelles
 Facteurs psychologiques ou combinaison de plusieurs facteurs.

Traitements 
Aux dépens de la cause du trouble, une hormonothérapie ou un médicament tel que le viagra peut s'avérer nécessaire. Également, le brémélanotide était utilisé en test clinique pour améliorer l'excitation sexuelle chez les hommes et femmes. Ces tests se sont arrêtés à cause de plusieurs troubles de la circulation sanguine.

Références

Liens externes 
 Quels sont les troubles sexuels ?, le  sur Psychomédia.

Trouble sexuel et trouble de l'identité sexuelle